Szwajcaria:
 Gäu – powiat

Zobacz też:
 Gau
 Oberes Gäu